Stuart se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bryan L. Stuart
 Laurence C. Stuart